Lasermessgerät ist eine unspezifische Bezeichnung für ein Messgerät, das mit Hilfe von Laserstrahlung eine Messgröße bestimmt. Häufig handelt es sich um dimensionale Messgrößen. Je nach Messgröße kann ein Lasermessgerät sein:
 ein Lasermikrometer
 ein Gerät zur Satellite Laser Ranging
 ein Laser surface velocimeter
 ein Gerät zur Elektrooptischen Entfernungsmessung
 ein Laserkreisel
 ein Laser-Doppler-Anemometer 
 ein Lasermikrofon
 ein Laserextensometer
 oder ein Vibrometer